Commonwealth Stadium kan vara:

 Commonwealth Stadium (Edmonton)
 Commonwealth Stadium (Kentucky)